Ramose (der von Re geborene) war ein beliebter altägyptischer Name, vor allem des Neuen Reiches. Es gab mehrere bedeutende Namensträger:

 Ramose (Wesir)
 Ramose (Vater des Senenmut)
 Ramose (General)